Endurance (motorsport), een tak van de motorsport waarbij uithoudingsvermogen centraal staat
 Endurance (paardensport), een tak van paardensport waarin een bepaalde afstand binnen een vastgelegde tijd moet worden afgelegd
 Endurance (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Endurance (schip, 1912), een onderzoeksschip van Ernest Shackleton
 Endurance (film), een Amerikaanse film uit 1999 van Leslie Woodhead en Bud Greenspan
 Endurance (luchtvaart), de geschatte tijd (in uren en minuten) dat een vliegtuig in de lucht kan blijven (afhankelijk van de hoeveelheid brandstof die wordt meegenomen)
 Endurance (computerspel), een computerspel
 Endurance International Group, een internationaal IT-bedrijf